Высокий Тауэрн:

 Высокий Тауэрн — горный хребет в Австрии, в системе Центральных Восточных Альп.
 Высокий Тауэрн — национальный парк в Австрии, на территории трёх федеральных земель: Тироль, Каринтия и Зальцбург.